Мафусаи́л () — экземпляр , один из древнейших ныне живущих неколониальных организмов на Земле, известных науке. Приблизительная оценка времени прорастания семени, из которого выросло дерево, — 2831 год до нашей эры (таким образом, по состоянию на  год примерный возраст дерева составляет ).

Произрастает в , на востоке штата Калифорния (США). Местность, где произрастает дерево, находится на высоте свыше трёх тысяч метров над уровнем моря, в районе горного хребта . Точное месторасположение дерева не разглашается с целью предотвращения вандализма.

История открытия 
Сосна Мафусаил была обнаружена в 1953 году ботаником Эдмундом Шульманом (). В 1958 году об этом была опубликована статья в журнале National Geographic.

Другие старые деревья

Индивидуальные деревья 
 Долгое время Мафусаил считался самым старым известным живым неколониальным деревом, пока в 2012 году не открыли другую сосну того же вида, возраст которой оценивается в 5069 лет (начало роста ок. 3050 до н. э.).
 Прометей (WPN-114) — одно из старейших деревьев в мире, росшее на территории вблизи границы леса горы Уилер-Пик (Невада, США), примерный возраст дерева по Д. Грейбиллу 4862 года, а возможно, что Прометею больше 5000 лет.

Колониальные деревья 
 В шведской провинции Даларна была обнаружена ель возрастом около , которой дали имя Старый Тикко, однако ныне живущая ель имеет возраст лишь в несколько столетий и является вегетативным потомком, растущим над умершей елью, возраст древа основателя колонии елей был определён как более чем девятитысячелетний. Это дерево было обнаружено благодаря Лейфу Куллману и его коллегам из университета Умео.
 Пандо считается единым живым организмом на основании идентичных генетических маркеров и общей корневой системы. Колония Пандо охватывает площадь равную 43 гектарам, возраст зарождения оценивается в  лет.

См. также 
 Список старейших деревьев

Примечания

Ссылки 
 

Знаменитые деревья США
Достопримечательности Калифорнии
Экземпляры растений, названные в честь людей
Сосны